Arnold Lobel, Amerikaanse schrijver
 Hilde De Lobel, Belgische politica
 Mathias de Lobel, Vlaamse plantkundige en arts